Похвистнево — топоним:

Населённые пункты 
 Похвистнево — город в Самарской области.
 Похвистнево (городской округ)
 Похвистнево — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Похвистнево — село в Белинском районе Пензенской области.

Железнодорожная станция 
 Похвистнево — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.